Fiducie of

Fiducia 
 Hedendaags recht:
 Zekerheden of fiducia: zakelijke zekerheden als onderpand en hypotheek

Romeins recht:
 Fiducia cum creditore, vorm van Romeinse eigendomsoverdracht
 Fiducia cum amico, vorm van Romeinse eigendomsoverdracht

Overige:
 Fiducia (motorfiets), Zwitsers historisch motorfietsenmerk
 RKVV Fiducia, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit de Noord-Brabantse plaats De Rips
 K.V. Fiducia, een korfbalvereniging in de wijk Vleuten-De Meern, gemeente Utrecht
 Fiducia, vindservice van het Deltion College en de Bibliotheek uit Zwolle

Fiducie 
 Fiducie (vertrouwen), zie vertrouwensleer.
 Fiducie (teksten), een bundel teksten uit 2008 van Steven Membrecht

Zie ook
 Fiduciair geld waarvan de waarde berust op het vertrouwen in de munteenheid, en niet op gewicht en gehalte van (edel)metaal in de munt